Tomescu:
 Alexandru Tomescu
 Constantina Diță-Tomescu
 Ioan Tomescu
 Ion Tomescu
 Romică Tomescu
 Traian Tomescu